Little Mary Sunshine peut nommer :
Little Mary Sunshine, film muet américain d'Henry King, dont le titre français est Un joli rayon de soleil, sorti en 1916 ;
Little Mary Sunshine, comédie musicale américaine (musique, paroles et livret de Rick Besoyan), créée Off-Broadway en 1959.